Navnet Rådhuspladsen anvendes i flere byer:
Danmark
 Rådhuspladsen (Billund)
 Rådhuspladsen (Frederikshavn)
 Rådhuspladsen (Frederiksværk)
 Rådhuspladsen (Holbæk)
 Rådhuspladsen (Hørning)
 Rådhuspladsen (København)
 Rådhuspladsen (Otterup)
 Rådhuspladsen (Skanderborg)
 Rådhuspladsen (Slagelse)
 Rådhuspladsen (Stevns)
 Rådhuspladsen (Store Heddinge)
 Rådhuspladsen (Aarhus)
Udlandet
 Rådhuspladsen (Vilnius)
Desuden kan det henvise til
 Rådhuspladsen Station, en kommende station på Københavns Metros Cityring.